Abancourt puede hacer referencia a las siguientes comunas francesas:

 Abancourt (Norte), en el departamento de Norte.
 Abancourt (Oise), en el departamento de Oise.
 Abancourt (Sena Marítimo), antigua comuna del departamento del Sena Marítimo, hoy integrada en Saumont-la-Poterie.